Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Di Laura e Javier Sánchez Sanchez che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Carlos Di Laura /  Javier Sánchez (campioni)

 Nelson Aerts /  Derek Tarr (primo turno)
 Lars-Anders Wahlgren /  Jörgen Windahl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1987